Cecyliusze Mettelowie (Ceacilii Metelli) – to plebejski ród rzymski

Cecyliuszów Metellów